

Toponyme 
 Hégra, ancienne cité nabatéenne du nord-ouest de l'Arabie saoudite, appelée site archéologique de Al-Hijr par l'Unesco
 Hegra, village norvégien dans la municipalité de Stjørdal, dont la forteresse a été assiégée par les forces d’invasion allemandes au printemps 1940.

Sigle 
 HEGRA, High-Energy-Gamma-Ray Astronomy

Homonymie de toponyme
Sigle de 5 caractères